Макка́рти, Мак-Карти () — популярная в англоязычном мире фамилия кельтского (ирландского) происхождения; также топоним.

Считается, что фамилия пошла от ирландского короля Кархаха из династии Эоганахтов, скончавшегося в 1045 году. Его сына звали Миряях мак Кархах ( — Миряях, сын Кархаха).

Фамилия 

 Маккарти, Алекс (род. 1989) — английский футболист.
 Маккарти, Бенни (род. 1977) — южноафриканский футболист.
 Маккарти, Брендан (род. 1947) — ирландский боксёр.
 Маккарти, Даррен (род. 1972) — канадский хоккеист, четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз».
 :
  (1830—1912) — ирландский националист, историк, писатель и политик.
  (род. 1945) — ирландский игрок в хёрлинг.
  (род. 1945) — американский демограф, профессор истории Луисвиллского университета, почётный доктор наук Босфорского университета.
  (?—1694) — якобитский генерал Войны двух королей, близкий друг Якова II.
 Маккарти, Джей (род. 1992) — австралийский велогонщик.
 Маккарти, Джеймс (род. 1990) — ирландский футболист.
 Маккарти, Джеймс (1944—2019) — американский биоокеанолог и морской эколог.
 Маккарти, Дженни (род. 1972) — американская актриса и фотомодель, телеведущая, автор книг.
 Маккарти, Джина (род. 1954) — американский эколог.
 Маккарти, Джозеф (1908—1957) — американский правый сенатор, создатель маккартизма.
 Маккарти, Джон (1927—2011) — американский математик и специалист по информатике.
 Маккарти, Джонни (1934—2020) — американский баскетболист и тренер.
 Маккарти, Дэкс (род. 1987) — американский футболист.
 
 
 Маккарти, Кормак (род. 1933) — американский писатель-романист, прозаик и драматург, сценарист.
 Маккарти, Мелисса (род. 1970) — американская актриса, сценарист, продюсер и модельер.
 Маккарти, Мик (род. 1959) — ирландский футболист, тренер.
 Маккарти, Мэри (1912—1989) — американская писательница, публицист и критик, социалист.
 Маккарти, Николас (род. 1974) — шотландский рок-музыкант.
 Маккарти, Патрик (футболист) 1888—?) — валлийский футболист.
 Маккарти, Пегги (род. 1956) — американская гребчиха.
 Маккарти, Перри (род. 1961) — британский автогонщик.
 Маккарти, Пол (род. 1945) — американский художник.
 
 Маккарти, Сэнди (род. 1972) — канадский хоккеист.
 Маккарти, Тимоти (1888—1917) — британский моряк, участник Имперской трансантарктической экспедиции (1914—1917).
 Маккарти, Тодд (род. 1950) — американский кинокритик.
 Маккарти, Томас (род. 1966) — американский актёр, сценарист и режиссёр.
 Маккарти, Фредерик (1881—1974) — канадский велогонщик.
 
 Маккарти, Чэд (род. 1977) — американский футболист и тренер.
 Маккарти, Шейла (род. 1956) — канадская актриса и певица.
 Маккарти, Эндрю (род. 1962) — американский актёр и режиссёр, колумнист.
 Маккарти, Юджин (1916—2005) — американский поэт, левый сенатор.

Топоним 
 Маккарти — остров Гамбии.
 Маккарти — аэропорт на Аляске (США).

См. также 
 
 Маккартизм

Примечания